Бухарестський мирний договір 1812 — договір між Російською та Османською імперіями, підписаний 28 травня 1812 року в Бухаресті, який завершив російсько-турецьку війну 1806–1812.
 Бухарестський мирний договір 1886 — мирний договір, підписаний 19 лютого (3 березня) 1886 року в Бухаресті представниками Сербії та Болгарії. Завершив сербсько-болгарську війну.
 Бухарестський мирний договір 1913 — договір між Сербією, Чорногорією, Грецією та Румунією з одного боку та Болгарією з іншого, завершив Другу Балканську війну.
 Бухарестський мирний договір (1916) — мирний договір між Румунією і Антантою, підписаний 4 (17) серпня 1916 року.
 Бухарестський мирний договір 1918 — сепаратний мирний договір, укладений 7 травня 1918 року між Румунією та Центральними державами. Завершив війну між Румунією та Четверним союзом, остаточно ліквідувавши Східний фронт Першої світової війни.